Захарешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Строєшть.
 Захарешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пенетеу.